Рахи́м Азизбо́евич Ази́мов (; 16 августа 1964 года, Шураб, Ленинабадская область, Таджикская ССР, СССР) — российский государственный и политический деятель, доктор технических наук. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII и VIII созывов с 2016 года, член фракции «Единая Россия». С 2021-го года - Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран

Биография 
Родился 16 августа 1964 года в городе Шураб (Исфаринский район Ленинабадской области) на севере Таджикской ССР, в семье обычных рабочих. По национальности таджик. Отец является участником Великой Отечественной войны.

В 1986 году окончил Ленинградский горный институт имени Г. В. Плеханова (сейчас Санкт-Петербургский горный университет), получив специальность «технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых». После учёбы был направлен работать на производственном объединении «Воркутауголь», до 1991 года работал горным мастером на угольной шахте «Воркутинская», был начальником коллектива смены по добыче угля, отвечал за соблюдение правил безопасности и рациональную организацию производства работ при ведении горных работ. С 1991 года работал директором по внешним и экономическим связям спортклуба «Строитель» Республики Коми. С 1994 по 1996 год работал в торгпредстве Республики Коми в Москве, с 1995 по 1996 год работал в аппарате постоянного представителя республики при президенте РФ заместителем. С 1996 по 2002 год работал исполнительным директором Северного фонда президентских программ (Республика Коми). На выборах президента РФ в 2000 году был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина.

В 2002 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.

С февраля 2002 по февраль 2003 года — член верхней палаты парламента — Совета Федерации ФС РФ от правительства Республики Коми. В феврале 2003 года был досрочно отозван Госсоветом республики Коми с должности члена Совета Федерации, после чего перешёл на работу в Госнаркоконтроль России (Государственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ).

В 2004 г. в Санкт-Петербургском горном институте защитил докторскую диссертацию на тему «Развитие топливно-энергетического комплекса на основе современных технологий организации производства», доктор технических наук.

С 2003 по 2008 году работая в органах Госнаркоконтроля одновременно работал профессором Санкт-Петербургского государственного горного института на кафедре безопасности производств и разрушений горных пород. В то же время работал советником заместителя гендиректора госкорпорации «Ростехнологии» и заместителя генерального директора акционерного общества «РТ-Биотехпром». В 2013 году перешел на работу в объединённую компанию «Уралхим», где в 2015 перешел на должность заместителем директора по социальным вопросам и взаимодействию с органами власти.

13 сентября 2015 года был избран депутатом Законодательного собрания Кировской области по Афанасьевскому одномандатному округу.

18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы РФ VII созыва от партии «Единая Россия» по Кировскому одномандатному округу.

На выборах 19-го сентября 2021-го года вновь избран депутатом Государственной Думы по Кировскому одномандатному округу. В Государственной Думе занял пост Первого заместителя Председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Законотворческая деятельность 
В течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы, с 2016 по 2019 год, выступил соавтором 97 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Санкции 
23 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включён в санкционный список Евросоюза, так как «поддерживал и проводил действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, которые еще больше дестабилизируют Украину».

Позднее, по аналогичным основаниям, включён в санкционные списки США, Велико­британии, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Личная жизнь 
По вероисповеданию мусульманин-суннит. Женат с начала 90-х годов. Супруга — Елена, родом из местечки Знаменка Яранского района Кировской области. Супруги воспитывают троих детей: дочь и двух сыновей.

Награды 
 Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Медаль «За отличие в охране общественного порядка»
 Премия ФСБ России (2017, в составе авторского коллектива) в номинации «Изобразительное искусство» — за проект восстановления Дома-музея Ф. Э. Дзержинского в селе Кай Кировской области

Примечания 

Члены «Единой России»
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Депутаты Законодательного собрания Кировской области V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Выпускники Санкт-Петербургского горного университета
Выпускники Дипломатической академии МИД РФ
Выпускники Санкт-Петербургского университета МВД России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине